Ел Нило има више значења:

 Ел Нило, Гранха (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Нило (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Нило (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нило (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нило (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику